Сема́нов — русская фамилия.

Известные носители:

 Семанов, Владимир Иванович (1933—2010) — русский литературовед, прозаик, синолог, заслуженный профессор МГУ, доктор филологических наук.
 Семанов, Николай Афанасьевич (1897—1991) — советский учёный-гидротехник, профессор.
 Семанов, Сергей Николаевич (1934—2011) — советский и российский историк, писатель, литературовед, публицист.

Женская форма фамилии — Семанова. Известные носители:
 Семанова, Людмила Викторовна (род. 1928) — советская артистка балета, народная артистка Армянской ССР.
 Семанова, Наталья (род. 1979) — российская топ-модель.